Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts 2010 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Fundlandii i Labradoru kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2010.

Finał prowincji odbył się w dniach 6-9 stycznia 2010 w Gander na lodowisku Gander Curling Club. Obrończynią tytułu mistrzowskiego była Heather Strong, która wygrywała mistrzostwa prowincji od 2005.

Do finałów dotarły drużyny Shelley Nichols i Heather Strong. Strong, jako że grała w półfinałach, musiała wygrać dwukrotnie z Shelley Nichols, pierwszy mecz finałowy zakończył się wynikiem 6:3 dla obrończyni tytułu. Drugi pojedynek przejmując extra end wygrała (9:8) Nichols.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
9 stycznia 2010; 13:00

Półfinał 
8 stycznia 2010; 19:300

Round Robin

Sesja 1. 
6 stycznia 2010; 13:30

Sesja 2. 
6 stycznia 2010; 19:30

Sesja 3. 
7 stycznia 2010; 9:30

Sesja 4. 
7 stycznia 2010; 15:30

Sesja 5. 
8 stycznia 2010; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalne wyniki Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts 2010 

2010 w curlingu
2010